Название Пегниц носят:
 Город Пегниц в Германии
 Река Пегниц, берущая исток в этом городе.